Ștefan Gheorghiu este un nume care se poate referi la următoarele personalități:

 Ștefan Gheorghiu, militant socialist român și alte locuri și instituții denumite după el:
 Academia "Ștefan Gheorghiu", instituție de învățământ superior din România (1945-1989);
 satul Chichinețu, județul Brăila, România, localitate denumită în perioada comunistă Ștefan Gheorghiu;
 Ștefan Gheorghiu, violonist român.

Vezi și 
 Gheorghiu (dezambiguizare)